bł. Mateusz (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Mateusz z Agrigento (ok. 1376/77–1450) – franciszkanin, biskup Agrigento
 bł. Mateusz Carrieri (zm. 1470) – włoski dominikanin, stygmatyk
 bł. Mateusz Alvarez Anjin (zm. 1628) – japoński tercjarz dominikański i franciszkański, męczennik

Zobacz też: Święty Mateusz